EBT puede referirse a:

 Empresa de Base Tecnológica, tipo de empresa que basa su actividad en las aplicaciones de las nuevas tecnologías.
 EBT, EuroBillTracker, proyecto y web para seguir la pista de billetes por Europa.
 En Boca de Todos, programa chileno de televisión.

Siglas